Феррашбе́нд () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Феррашбенд.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Дехрам (بخش دهرم)
Население области на 2006 год составляло 38 679 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса